

Patronymes 
Sanseverino est un patronyme italien, porté par les personnes suivantes, de nationalité italienne ou d'origine italienne :
 Les membres de la famille Sanseverino, l'une des familles historiques les plus illustres du Royaume de Naples, dont :
 Antonio Sanseverino (1477-1543), cardinal
 Antonello Sanseverino (1458-1499), grand amiral
 Aurora Sanseverino (1669-1726), duchesse de Laurenzana, poétesse et mécène 
 Bernardino di Sanseverino (1470-1517),  de Bisignano, compagnon d'armes du roi Charles VIII
 Ferrante Sanseverino  (1507-1568), dernier prince de Salerne.
 Galeazzo Sanseverino († 1525), comte de Caiazzo, condottiere italien
 Roberto Sanseverino (1418-1487), comte de Caiazzo, condottiere italien
 Teodino Sanseverino (?-1099), est un cardinal italien de l'Église catholique.
 Stéphane Sanseverino, alias Sanseverino, un chanteur français d'origine napolitaine, né à Paris le .
  (1917-2010), aviateur italien.

Voir aussi 
 

Patronyme italien